Алисън може да се отнася за:
 Джеймс Алисън (р. 1948), американски имунолог
 Клиф Алисън (1932 – 2005), английски автомобилен състезател